La saison 2015-2016 du Championnat d'Azerbaïdjan de football est la vingt-quatrième édition de la première division en Azerbaïdjan. Les dix meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent quatre fois, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division.

C'est le Qarabağ FK, double tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec vingt-deux points d'avance sur l'un des promus, le Zirə FK et vingt-cinq sur le FK Qabala et l'Inter Bakou. C'est le quatrième titre de champion d'Azerbaïdjan de l'histoire du club, qui réussit un second doublé en s'imposant en finale de la Coupe d'Azerbaïdjan face au FK Neftchi Bakou.

Participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
 
| align="left" valign="top" width="50%" |

|}
 Le Zirə FK ne peut pas se qualifier pour une compétition européenne; il ne possède pas de licence UEFA car le club a moins de trois ans d'existence. L'Inter Bakou est exclu trois saisons de toute compétition UEFA pour raisons financières.

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Azerbaïdjan de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF

2015-2016
Azerbaïdjan M1
Sport en Azerbaïdjan en 2015
Sport en Azerbaïdjan en 2016